Himalaja je lahko:
 Himalaja - gorstvo
 Himalaja - film